Israel Pinheiro
 Israel Pinheiro Filho
 Praça Israel Pinheiro
 Estádio Israel Pinheiro

Epônimos